Спандаря́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Спандарян, Степан Суренович (1906—1987) — советский баскетболист, сын Сурена Спандаряна.
 Спандарян, Сурен Спандарович (1882—1916) — деятель революционного движения в России, армянский литературный критик, публицист.

Топоним 
 Спандарян — село в Сюникской области, Армения.
 Спандарян — село в Ширакской области, Армения.